Каминальхуйу, Kaminaljuyu — городище цивилизации майя на окраине столицы Гватемалы. Название переводится с языка майя как «холм смерти». Археологические раскопки затруднены, поскольку городище в основном находится в черте современного города.

Город Каминальхуйу образовался на рубеже VIII-IX веках до н. э. Предположительно в те годы он был единственным городским центром на землях майя. Вероятно, он испытал сильное влияние города Теотиуакан, при этом Каминальхуйу был приграничным городом. Здания сооружались в основном из высушенных на воздухе глиняных кирпичей, из которых было построено около 400 строений.

После исчезновения цивилизации майя город был заброшен. Впервые его исследовали Альфред П. Модсли в конце XIX века и Мануэль Гамио в 1925 году.

Альфред Киддер, занимавшийся раскопками в Каминальхуйу с 1929 по 1950 год, на их основании создал стратиграфию цивилизации майя.

Майкл Коу считал Каминальхуйу одним из величайших археологических памятников Нового Света, хотя на сегодняшний день от города осталось всего несколько холмов, и он выглядит блёкло на фоне многих других памятников культуры майя, посещаемых туристами. В 1930-е годы, когда он начал изучаться археологами, в городе было обнаружено около 200 платформ и пирамидных холмов, многие из которых были созданы до конца доклассического периода, то есть до 250 года н. э.

Изученные к настоящему времени части Каминальхуйу расположены на большой равнине примерно под западной частью современного города Гватемала. Долина Гватемалы окружена холмами, а на юге возвышаются несколько вулканов. На высоте около 2 км над уровнем моря климат умеренный, почва плодородна благодаря вулканическим выбросам. Насыпи вулканического туфа достигают иногда глубины в несколько сот метров.

Каминальхуйу пострадал от застройки в конце XX века, хотя часть города, относящаяся к классическому периоду, сохранена как парк. Неприглядный вид сохранившихся зданий не только вызван контрастом с развивающимся современным городом, но и объясняется тем, что многие сооружения были глинобитными, недолговечными по сравнению с сооружениями из песчаника в большинстве других городов майя. По данной причине реальный размер древнего Каминальхуйу и его роль в обществе майя вряд ли будут установлены точно.

Примечания

Литература 
 Arroyo, Bárbara (2007a) The Naranjo Rescue Project: New Data from Preclassic Guatemala. http://www.famsi.org/reports/06109/index.html . Accessed 1/27/08
 Bárbara (2007b) Proyecto de Rescate en Naranjo: Nuevos Datos de la Guatemala del Preclásico. http://www.famsi.org/reports/06109es/index.html . Accessed 1/27/08
 
 Braswell, Geoffrey E., ed. (2003) The Maya and Teotihuacan: Reinterpreting Early Classic Interaction. University of Texas Press, Austin
 Brown, Kenneth L. (1977) Valley of Guatemala: A Highland Port of Trade. In Teotihuacan and Kaminaljuyu: A Study in Prehistoric Culture Contact, edited by William T. Sanders and Joseph W. Michels, pp. 205–396. Pennsylvania State University Press, University Park
 Kenneth G. Hirth (1978) Interregional Trade and the Formation of Prehistoric Gateway Communities. American Antiquity, 43 (1):35-45
 Kaplan, Jonathan (2002) From Under the Volcanoes: the Ideology of Rulership at Late Preclassic Kaminaljuyú. In Incidents of Archaeology in Central America and Yucatan: Essays in Honor of Edwin M. Shook, Michael Love, Marion Popenoe de Hatch, and Héctor L. Escobedo A., eds.; 311—358; University Press of America, Lanham, MD
 Kaplan, Jonathan (2000) Monument 65: A Great Emblematic Depiction of Throned Rule and Royal Sacrifice at Late Preclassic Kaminaljuyú. Ancient Mesoamerica 11(2):185-198
 Kaplan, Jonathan (1995) The Incienso Throne, and Other Thrones from Kaminaljuyú, Guatemala: Late Preclassic Examples of a Mesoamerican Throne Tradition. Ancient Mesoamerica 6(2):185-196
 
 Ohi, Kuniaki (1994) Kaminaljuyu. 2 vols. Museo del Tabaco y Sal, Tokio, Japan
 Parsons, Lee A. (1986) The Origins of Maya Art: Monumental Stone Sculpture of Kaminaljuyu, Guatemala and the Southern Pacific Coast. Studies in Pre-Columbian Art and Archaeology No. 28, Dumbarton Oaks, Washington, D.C.
 Popenoe de Hatch, Marion (1997) Kaminaljuyú/San Jorge. Evidencia Arqueológica de la Actividad Económica en el Valle de Guatemala, 300 a. C. a 300 d. C. Universidad del Valle de Guatemala, Guatemala
 Popenoe de Hatch, Marion (1993) Observaciones adicionales sobre las tradiciones Naranjo y Achiguate en la costa sur de Guatemala. In VI Simposio de Investigaciones Arqueológicas en Guatemala, edited by Juan Pedro Laporte, Héctor L. Escobedo, and Sandra Villagrán de Brady, pp. 353–358. Ministerio de Cultura y Deportes, Instituto de Antropología e Historia/Asociación Tikal, Guatemala
 Sanders, William T. and Joseph Michels, eds. (1969) The Pennsylvania State University K’aminaljuyu Project: 1968 Season. Part 1: The Excavations. Occasional Papers in Anthropology No. 2. The Pennsylvania State University, University Park
 Sanders, William T. and Joseph Michels, eds. (1977) Teotihuacan and Kaminaljuyú: A Study in Culture Contact. The Pennsylvania State University Press Monograph Series on Kaminaljuyú. The Pennsylvania State University, University Park
 Sharer, Robert J. and David W. Sedat (1987) Archaeological Investigations in the Northern Maya Highlands, Guatemala: Interaction and the Development of Maya Civilization. University Museum, University of Pennsylvania, Philadelphia
 Shook, Edwin M. (1951) The Present Status of Research on the Preclassic Horizons in Guatemala. In The Civilizations of Ancient America, edited by Sol Tax, pp. 93–100. Proceedings of the 29th International Congress of Americanists, Volume 1. University of Chicago Press, Chicago
 Shook, Edwin M. and Alfred V. Kidder (1952) Mound E-III-3, K’aminaljuyu, Guatemala. In Contributions to American Anthropology and History, Vol. 9 (53):33-127. Carnegie Institution of Washington Publication 596. Carnegie Institution of Washington, Washington, D.C.
 Ugarte Rivera, René (2001) Reciente Descubrimiento en Kaminaljuyú, Quinta Samayoa, Zona 7: Estela 67 y Trono 68 Asociado al Montículo D-IV-2. In XIV Simposio de Investigaciones Arqueológicas en Guatemala, edited by Juan Pedro Laporte, Ana Claudia de Suasnávar, and Bárbara Arroyo, pp. 951–958. Museo Nacional de Arqueología y Etnología, Guatemala
 Valdés, Juan Antonio (1998) Kaminaljuyu, Guatemala: Descubrimientos recientes sobre poder y manejo hidráulico. In Memorias del Tercer Congreso Internacional de Mayistas, 1995, pp. 752–770. Centro de Estudias Mayas, UNAM, Mexico
 Valdés, Juan Antonio and Jonathan Kaplan (2000) Ground-penetrating Radar at the Maya Site of K’aminaljuyu, Guatemala. Journal of Field Archaeology 27 (3):329-342
 Villacorta C., J. Antonio (1955) Una página del Teo-Amoxtli en un bajo relieve de Kaminaljuyu. In Revista de la Universidad de San Carlos de Guatemala No. XXXV:135-144. Guatemala
 Villacorta Calderón, José Antonio and Carlos Agusto Villacorta Vielman (1927) Arqueología guatemalteca: region de los cúes entre Guatemala y Mixco. In Anales de la Sociedad de Geografía e Historia 3:376-392. Guatemala
 Villacorta Calderón, José Antonio and Carlos Agusto Villacorta Vielman (1930) Region de los cúes entre Guatemala y Mixco. In Arqueología Guatemalteca, pp. 33–64. Tipografía Nacional, Guatemala
 Villacorta Vielman, Carlos Agusto (1927) Vestigios de un edificio arcáico, Miraflores, Kaminaljuyu. In Anales de la Sociedad de Geografía e Historia 4:51-64. Guatemala

Ссылки 

 The Delanges visit Kaminaljuyu, with many photos.
 Каминальхуйу на сайте FAMSI.org — англ. язык

Города майя
Археологические объекты в Гватемале